Universiade 1970 steht für:
 Sommer-Universiade 1970
 Winter-Universiade 1970